Hohentannen und Hohentanne sind geographische Namen:

Ort:
 Hohentannen, politische Gemeinde im Bezirk Weinfelden, Kanton Thurgau

Berge:
 Hohentannen (Frickenhofer Höhe), 565,4 m, höchster Berg und Nordsporn der Frickenhofer Höhe zwischen Rotenhar und Frickenhofen, Gemeinde Gschwend, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

 Hohentanne, 950 m, Vorkuppe im Estergebirge bei Schwaiganger, Gemeinde Ohlstadt, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, an der Kreisgrenze zu Schlehdorf, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, beide Bayern